1 miasto w Niemczech:
 Glücksburg (Ostsee) – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flenburg

1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Glücksburg – dzielnica Jessen (Elster)

Zobacz też 
 Glücksburgowie